Tausendteufel ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Tausendteufel (* 1960), deutscher Kriminologe
 Spitzname eines deutschen Serienmörders, siehe Simon Bingelhelm